Madhouse on Madison puede hacer referencia a:

Chicago Stadium
United Center